Княгиня Наталья Александровна Репнина, урождённая Куракина ( — ) — статс-дама, племянница графов Никиты и Петра Паниных, сестра княгини Е. А. Лобановой-Ростовской; с 1754 года жена генерал-фельдмаршала князя Н. В. Репнина.

Биография 
Наталья Александровна была седьмым ребёнком генерал-аншефа и обер-шталмейстера князя Александра Борисовича Куракина и Александры Ивановны Паниной. Все многочисленное семейство Куракиных постоянно проживало в Москве в собственном большом доме на Мясницкой, ранее принадлежавшем А. Д. Меньшикову.

Наталья Александровна вместе с сёстрами получила домашнее воспитание под чутким руководством матери, женщины активной и гостеприимной, любительницы света, пользовавшейся в семье всеобщим уважением и авторитетом.

20 января 1754 года, в неполных семнадцать лет, Наталья вышла замуж за генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина. Брак этот был очень счастливым; княгиня Репнина была нежной матерью и женой, и обожаема мужем и дочерьми. Из них любимицей матери была княгиня Александра Волконская, и у неё постоянно проживала Наталья Александровна во время частых отлучек мужа, связанных с его военной службой. С назначением Репнина в 1792 году виленским, гродненским, лифляндским и эстляндским генерал-губернатором, Наталья переехала в Гродно, где находился в то время король Станислав-Август, постоянно проводивший время в семье Репниных. 31 декабря 1794 года Наталья Александровна была пожалована в статс-дамы, а в 1797 году, в день коронации императора Павла I, получила орден св. Екатерины 1-й степени.

В 1798 году, в летней генерал-губернаторской резиденции «Зверинце» близ Вильны, княгиня Репнина и находившаяся при ней её дочь, Александра Волконская, в один и тот же день сильно заболели. Болезнь княгини Репниной, имевшей ещё силу вначале ухаживать за больной дочерью, быстро приняла опасный оборот; призванные лекаря не распознали недуга, которым она страдала. Я. И. Булгаков писал: Последними её словами, обращёнными к мужу, были: «Бог меня исцелил». Дочь её сама в это время находилась при смерти, и всё это вместе так сильно подействовало на Николая Васильевича Репнина, что, дождавшись выздоровления дочери, он подал в отставку и оставил Северо-Западный край.

Княгиня Н. А. Репнина была похоронена в «Зверинце» же, в Закретской роще, на берегу реки Вилии, и над могилой её поставлена часовня. В 1812 году могила эта была разрыта французами, выкопавшими тело княгини с целью похищения драгоценностей.

Семья 
В браке Наталья Александровна Репнина имела сына и трёх дочерей:
 Прасковья Николаевна (1756—1784) — была фрейлиной Екатерины II, в июне 1780 года пела в присутствие императрицы песнь на прибытие её с императором Иосифом II в Смоленск. С февраля 1783 года первая жена племянника и воспитанника И. И. Шувалова князя Ф. Н. Голицына (1751—1827), камергера, тайного советника. Брак был бездетным и недолгим, через несколько месяцев после свадьбы, молодая княгиня заболела воспалением лёгких, перешедшим в скоротечную чахотку. Ей предписано было врачами ехать в Италию, но больная Прасковья Николаевна не выдержала путешествия и должна была остановиться в Смоленске у своего отца, где и скончалась 19 октября 1784 года.
 Александра Николаевна (1757—1834) — статс-дама, была замужем за Григорием Семёновичем Волконским (1742—1824). У них было три сына: старший сын Николай принял фамилию Репнина-Волконского, второй сын Никита был женат на З. А. Белосельской, младший сын Сергей — генерал-майор, декабрист.
 Василий Николаевич (1765—10.09.1774), умер от водянки.
 Дарья Николаевна (1769—1812), ей после смерти отца в 1801 году была предназначена усадьба Воронцово, а не старшей Александре Волконской. Отец завещал младшей дочере «замуж не выходить, жить при сестре и жить дружно». Это на первый взгляд странное требование было обусловлено тем, что Дарья Репнина была горбата с детства и по тем меркам уже немолода, поэтому фельдмаршал боялся, что искатели её руки польстятся только на состояние. Впрочем, запрет не помог. Дарья довольно скоро, 1 июля 1803 года, вышла замуж за отставного полковника и проходимца барона Августа Карловича фон Каленберга (ум. 1880), который её обманул.  А. Я. Булгаков писал брату 6 февраля 1812 года:

Примечания

Ссылки 
Н. А. Репнина

Наталья Александровна
Наталья Александровна
Статс-дамы
Княгини Российской империи
Женщины XVIII века
Похороненные в Вильнюсском районе